Гран-при ЮАР 1984 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1984 года. Прошёл на трассе Кьялами в Претории (ЮАР). Соревнования состоялись 7 апреля.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 7 апреля
Апрель 1984 года
1984 год в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Претории